«Freedom» — песня британского поп-дуэта Wham!, изданная в 1984 году компанией CBS Records в качестве 3-го сингла с альбома Make It Big. Сходная по названию песня «Freedom! '90» была позднее записана Джорджем Майклом сольно. Тираж сингла в Великобритании превысил 500 000 копий и он получил золотой статус BPI. В Соединённом королевстве он стал вторым чарттоппером группы в UK Singles Chart.

История 
Сингл достиг позиции № 1 в Великобритании, где оставался три недели и стал третьим лучшим синглом года на Британских островах. В США был № 3.

Чарты и сертификации

Хит-парады

Годовые чарты

Сертификации

Список композиций 

 Note «Long Version» is mislabeled as «Long Mix»

Примечания

Ссылки 
 George Michael — official website

Синглы CBS Records
Песни, написанные Джорджем Майклом